Miejscowości w USA:
 Marlette – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Sanilac
Gminy w USA:
 Marlette (ang. Marlette Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Sanilac